Whitfield es el nombre de dos localidades en la Florida, EE. UU.:

 Whitfield (condado de Manatee, Florida); o
 Whitfield (condado de Santa Rosa, Florida).